Tückmantel ist der Familienname folgender Personen:

 Ulli Tückmantel (* 1966), deutscher Journalist

Tückmantel steht für:

 Tückmantel (Haan), Wohnplatz in Haan, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Haus Tückmantel, Wohn- und Geschäftshaus in Solingen